DAPR steht für:
 Deutsche Akademie für Public Relations
 Distributed Application Runtime

Abkürzung